Рошен Джафарович Сейфулла (21 января 1938 — 24 апреля 2019) — советский и российский фармаколог, специалист в сфере спортивной медицины.
Его называют главой нового направления в России — спортивной фармакологии.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
Окончил педиатрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова (1962). С 1962 по 1965 год обучался в аспирантуре кафедры фармакологии альма-матер. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию «Влияние АКТГ и кортизона на свертываемость крови».
С того же года работал на кафедре ассистентом, а затем приглашенным сотрудником.
Ближайший помощник П. В. Сергеева в организации в 1968 г. первой в стране кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии, работал на ней старшим преподавателем, доцентом, профессором.
Докторская дисс. «Фармакологическое исследование действия стероидных гормонов на систему свертывания крови» (1971).
Р. Д. Сейфулла причисляется к фармакологической научной школе академика П. В. Сергеева.

С 1975 года перешёл на работу в НИИ трансплантологии и искусственных органов, где заведовал кафедрой клинической биохимии.
Затем занимается проблемами спортивной фармакологии сначала в НИИ физической культуры (1980—2000), а после — в Московском научно-практическом центре спортивной медицины.
С 2007 года также заведующий лабораторией клинической фармакокинетики Научного центра неврологии, член его этического комитета.

С 2001 года совместно с З. Г. Орджоникидзе постоянный руководитель симпозиума «Спортивная фармакология и медицина» ежегодного Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

Был представителем СССР в Европейской комиссии по общественным мерам борьбы с допингом. Председателем Госкомспорта СССР был утвержден в должности Главного спортивного фармаколога.
Академик Международной академии информатизации.
Член редколлегии журнала «Экспериментальная и клиническая фармакология».
Руководитель 28 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Известен своей работой в области апитерапии.

В 1991 году разработал состав препарата для предупреждения возникновения и устранения эректильной дисфункции у спортсменов-тяжелоатлетов, который получил впоследствии название «Леветон».

Автор более 450 научных работ, из которых 12 монографий. Имеет 18 патентов на изобретение.

Работы 
 Сергеев П. В., Сейфулла Р. Д., Майский А. И. Молекулярные аспекты действия стероидных гормонов. Москва: «Наука», 1971.
 П. В. Сергеев, Р. Д. Сейфулла, А. И. Майский, «Физико-химические механизмы и гормональная регуляция свертывания крови». М.: «Наука», 1974. 263 с. {монография}
 Сергеев П. В., Тажибаев Ш. С., Сейфулла Р. Д. Витамин Д. Алма-Ата: «Наука», 1974.
 Р. Д. Сейфулла, И. А. Анкудинова, «Допинговый монстр» (М.: ВИНИТИ, 1996).
 Сейфулла Р. Д. Спортивная фармакология : справочник / Сейфулла Р. Д. — М.: ИПК «Московская правда», 1999. — 117 с.
 Сейфулла Р. Д. Записки потомка хана Крым-Гирея. — М.: Экслибрис-Пресс, 2000. — 239 с.
 Лекарства и БАД в спорте: практическое руководство для спортивных врачей, тренеров и спортсменов. / [Р. Д. Сейфулла и др.]; Под общ. ред. Р. Д. Сейфуллы, 3. Г. Орджоникидзе. — М.: Литтера, 2003. — 320 с.
 Олейник, С. А. и др. Спортивная фармакология и диетология. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2008. — 256 с.
 «Фармакология спорта» Изд. Олимпийская литература, Киев, 2010, 640 с.
 «Липосомальные фармакологические препараты», Москва, 2010, 241 с.

Примечания

Литература 
 Экспериментальная и клиническая фармакология. 2008. Том 71. № 1. С. 72.

Ссылки 
 Журнал «Фармакокинетика и фармакодинамика»

Фармакологи по алфавиту
Фармакологи России
Доктора медицинских наук
Спортивные врачи
Персоналии:Апитерапия
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Заслуженные деятели науки Российской Федерации